Astronomia: El Nombre auri que indica la posició d'un any en un cicle metònic de 19 anys, utilitzat en el Computus i en el Calendari rúnic.
 Matemàtiques: De vegades, pot referir-se a la Secció àuria.